Sierra de Cazorla puede hacer referencia a:
 Sierra de Cazorla (sierra), en el sur de la península ibérica.
 Sierra de Cazorla (aceite), denominación de origen.
 Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
 Comarca de Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén (España).